Ю́рий Алекса́ндрович Григо́рьев (6 августа 1939, Днепропетровск — 3 июля 2022, Москва) — советский и российский оперный певец (баритон), теоретик искусства, доктор искусствоведения (1999), педагог, профессор Московской консерватории. Солист (1968—1990) и художественный руководитель оперы (1999—2001) Большого театра РФ. Народный артист РСФСР (1983).

Биография 
Родился 6 августа 1939 года в Днепропетровске Украинской ССР.

В 1956—1959 гг. учился в Львовском политехническом институте. В годы учёбы активно выступал в художественной самодеятельности.

В 1960 г. поступил в Львовскую государственную консерваторию им. Н. В. Лысенко (класс профессора О. Дарчука), а в 1964 году был переведен в Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, которую окончил в 1966 г. по классу профессора В. Луканина.

В 1966—1968 гг. стажировался в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова.

В 1968—1990 гг. был ведущим солистом оперной труппы Большого театра Союза ССР. В Большом театре дебютировал в заглавной партии в опере «Князь Игорь».

С 1979 года преподавал в Московской государственной консерватории им. П. Чайковского (с 1996 года — профессор). Среди его учеников — солисты Большого театра И. Морозов, Е. Морозова, Н. Казанский, Н. Семёнов и др.

В 1999—2000 гг. был художественным руководителем оперной труппы оперы Большого театра России.

Сотрудничал с такими дирижёрами как Юрий Симонов, Геннадий Рождественский, Александр Лазарев и др.; с певцами Владимиром Атлантовым, Еленой Образцовой, Ириной Архиповой, Тамарой Милашкиной и др. Участвовал в жюри международных конкурсов — им. М. И. Глинки, им. П. И. Чайковского в Москве, им. Ф. И. Шаляпина в Казани, им. Виотти в Италии и др.

Скончался 3 июля 2022 года на 83-м году жизни в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Партии 

 Князь Игорь («Князь Игорь» А. Бородина, 1968 г.)
 Моралес («Кармен» Ж. Бизе, 1968 г.)
 Томский («Пиковая дама» П. Чайковского, 1969 г.)
 Граф Альмавива («Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта, 1969 г.)
 Кузька («Хованщина» М. Мусоргского, 1969 г.)
 Эскамильо («Кармен», 1970 г.)
 Денисов («Война и мир» С. Прокофьева, 1970 г.)
 Грязной («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, 1971 г.)
 Вяземский, Юшко («Псковитянка» Н. Римского-Корсакова, 1971 г.)
 Фигаро («Свадьба Фигаро» Моцарта, 1972 г.)
 Шакловитый («Хованщина» Мусоргского, 1973 г.)
 Неудачливый игрок («Игрок» С. Прокофьева, 1974 г.)
 Эбн-Хакиа («Иоланта» П. Чайковского, 1974 г.)
 Граф Ди Луна («Трубадур» Дж. Верди, 1976 г.)
 Риголетто («Риголетто» Дж. Верди, 1977 г.)
 Почтмейстер («Мёртвые души» Р. Щедрина, 1977 г.)
 Альберих («Золото Рейна» Р. Вагнера, 1979 г.)
 Исправник («Катерина Измайлова» Д. Шостаковича, 1980 г.)
 Амонасро («Аида» Дж. Верди, 1981 г.)
 Фёдор Поярок («Сказание о граде Китеже и двев Февронии» Римского-Корсакова, 1983)
 Комиссар («Повесть о настоящем человеке» С. Прокофьева, 1985 г.)
 Мазепа («Мазепа» Чайковского, 1988 г.)

Научные работы 
 Профессиональная готовность певца // Сб. института психологии. 1986
 Размышления о технике пения (Республика Корея, 1994, 1995)
 Техника и эстетика пения (Республика Корея, 1997)
 Рецензии на оперные спектакли московских театров — журнал OPERA (Лондон, 1986—1988)
 О новой хронологии // ЧИП, М., 2004

Награды 
 Народный артист РСФСР (1983)
 Заслуженный артист РСФСР (1976)

Примечания

Ссылки 
 Юрий Григорьев на сайте Большого театра
 Информация на сайте Московской консерватории

Похороненные на Троекуровском кладбище